Меномини ():

 Меномини — индейский народ в США.
 Меномини — язык народа меномини.
 Меномини — индейская резервация народа меномини в штате Висконсин, США.
 Меномини — река в США.